

Astronomia 
 Meteor Forward Scatter – Radar con diffusione in avanti, consente l'individuazione precisa di una meteora

Codici 
 MFS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miraflores (Colombia)

Informatica 
 Macintosh File System – file system di Apple Computer